Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1994 года () прошёл в городе Хьюссен :nl:Huissen с 27 марта по 3 апреля, дополнительные игры прошла в городе Ассен с 1 по 3 июня.

Результаты дополнительных игр 
Янсен и Клерк, набравшие после 13 игр 17 очков и поделившие 1-2 место, 1, 2 и 3 июня в Ассене сыграли матч из трех партий с классическим контролем времени. Все три игры завершились вничью, и звание было присвоено Янсену, по сильнейшему коэффициенту Бухгольца.

Результаты турнира

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей на сайте KNDB

1994 год в шашках

Спортивные соревнования в Ассене
Спорт в Нидерландах в 1994 году
Март 1994 года
Апрель 1994 года
Июнь 1994 года